Церква святого Володимира Великого — парафія і храм греко-католицької громади Збаразького деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Малий Глибочок Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Парафію утворено 9 березня 1995 року. Будівництво храму тривало у 1995—1998 роках. Архітектор — Я. Дир. Жертводавці: ТОВ «ТАРАСІВКА» (директор В. Патерак) та громада села. Храм освятив декан о. Григорій Єднорович.

Парохи 
 о. Володимир Хомкович,
 о. Василь Шайда,
 о. Іван Рудий,
 о. Олег Яриш,
 о. Омелян Колодчак (з 2003).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Малий Глибочок
Церкви Святого Володимира Великого
Культові споруди, побудовані 1998
засновані в Україні 1998